Момотово — название населённых пунктов.

Россия 
 Момотово — село в Казачинском районе Красноярского края.
 Момотово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

Украина 
 Момотово — посёлок в Харьковском районе Харьковской области.